Closer (filme)

Música
Closer (álbum de Josh Groban)
Closer (álbum de Joy Division)
Closer (canção de Ne-Yo)
Closer (canção de The Corrs)
Closer (canção do Kings of Leon)
Closer (canção de The Chainsmokers)
Ou ainda:
Closer - The Best of Sarah McLachlan

Ver também 
The Closer, série de televisão

Desambiguações de música